El título Intemperie puede referirse a:

 Intemperie (2007), álbum del cantante argentino Iván Noble.
 Intemperie (2013), novela del escritor español Jesús Carrasco.
 Intemperie (2019), película dirigida por Benito Zambrano y basada en la novela homónima.

Como nombre común, el sustantivo intemperie hace referencia a la «destemplanza del cielo atmosférico».